Llotja de Mar, edifici de Barcelona
 Escola de la Llotja, escola fundada per la Junta de Comerç de Barcelona el 1775